«Италья́нские любо́вники» () — американская романтическая комедия 1996 года. Вольная трактовка трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Теглайн фильма: «»

Сюжет 
В фильме рассказывается о двух семьях, Малачичи и Капомеццо, живущих в итальянском квартале Нью-Йорка и являющихся конкурентами в ресторанном бизнесе. Однажды между ними вспыхивает война. Каждая семья старается напакостить другой и выйти победителем. А в это время дети этих семей, Джина и Розарио, влюбляются друг в друга. Узнав об этом, их родные вместо того, чтобы помириться, стараются разлучить влюблённых.

В ролях

Ссылки 
  
  
 
  

Фильмы США 1996 года
Романтические кинокомедии США
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Ромео и Джульетта
Фильмы на английском языке
Фильмы, действие которых происходит в Бронксе